Takuma steht für:

 (10449) Takuma, ein Asteroid des Hauptgürtels

Takuma ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Takuma, japanischer Astronom
 Mamoru Takuma (1964–2004), japanischer Massenmörder
 

Takuma ist der Vorname folgender Personen:

 Takuma Aoki (* 1974), japanischer Motorradrennfahrer
 Takuma Satō (* 1977), japanischer Formel-1-Rennfahrer